L'expression « religion de paix et d'amour » est généralement utilisée pour désigner plusieurs religions, notamment l'islam et le christianisme, afin de souligner une nature pacifique à celles-ci. Le terme est tantôt utilisé pour défendre une ou des religions, mais il peut aussi être utilisé de façon sarcastique. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le terme est largement utilisé pour désigner l'islam, afin de faire la différence entre les musulmans et l'islam non-violent, et l'islamisme, un courant de pensée musulman sunnite alimentant le terrorisme islamiste.

Christianisme 
Plusieurs ecclésiastiques ou laïcs catholiques ou protestants défendirent le christianisme comme une religion de paix et d'amour, mais ses détracteurs comme François Laurent, écrivirent que .

Notes et références

Voir aussi 
 Dialogue interreligieux dans l'islam
 Terrorisme islamiste
 Violence religieuse
 Violence dans le bouddhisme

Spiritualité musulmane
Christianisme
Bouddhisme
Non-violence
Violence
Terrorisme
Expression ou néologisme politique